Сен-Сове́р-Гуверне́, Сен-Совер-Ґуверне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південний схід від Парижа, 165 км на південь від Ліона, 80 км на південний схід від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 81 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 179,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Совер-Гуверне на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Совер-Гуверне на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Совер-Гуверне на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Совер-Гуверне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Совер-Гуверне на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром